Лилия армянская (, также ) — многолетнее луковичное растение. Некоторыми авторами рассматривается как подвид лилии однобратственной, другими — как самостоятельный вид. Растение является эндемиком Армении, занесено в Красную Книгу Армении, широко распространено в Котайкской области.

Описание 
Цветки с лепестками жёлтого цвета

Галерея

См. также 
 Флора Армении
 Эндемики Армении
 Красная книга Армении

Примечания 

Лилия
Флора Кавказа
Декоративные садовые растения
Эндемики Армении